Turgon est un Elfe dans l'œuvre de l'écrivain britannique .

Caractéristiques

Arbre généalogique

Noms et étymologie 

Turgon est un nom sindarin, dont la forme en quenya est .

Histoire 
Turgon est le deuxième fils de Fingolfin, et devint roi des Ñoldor après son frère Fingon. Il eut une fille, Idril Celebrindal, l'épouse de Tuor et la mère d'Eärendil. Il était très ami avec son cousin, Finrod Felagund, seigneur du royaume caché de Nargothrond. Lui-même fut le seigneur d'un autre royaume caché, Gondolin. Il se prit d'amitié pour trois fils des Hommes, Huor, Húrin et Tuor qui découvrirent sa cité avant sa chute.

Après l'arrivée des Noldor en Terre du Milieu, Turgon établit son royaume en Nevrast, au sud de l'estuaire du Drengist. Il vécut longtemps à Vinyamar, dans les cavernes du Mont Taras.

Un jour, Ulmo fit son apparition et lui demanda de rejoindre la vallée du Sirion. Là, il trouva avec son aide, une vallée cachée dans un cercle de montagnes, Túmladen. Il fit en plus grand secret les plans d'une cité qui ressemblait à Tirion sur Túna, la ville qu'il pleurait à cause de son exil. Ainsi fut construite Gondolin, le Roc Caché.

Au moment où il allait quitter Nevrast pour son nouveau royaume, Ulmo refit son apparition et lui enjoignit de laisser à Vinyamar une armure et une épée pour un messager futur qui le sauverait de la malédiction de Mandos. Puis il s'enferma dans sa cité et seuls Huor et Húrin la découvrirent grâce aux aigles de Manwë.

Il participa à la Cinquième Bataille, arrivant au dernier moment avec son armée, Nírnaeth Arnoediad, mais voyant qu'ils allaient perdre, Húrin le pria de se retirer car il serait le dernier espoir de tous les Noldor. Ainsi, il retourna en Gondolin et devint après la chute de Fingon, le cinquième et avant-dernier Haut Roi des Noldor

Quelques années plus tard, le messager d'Ulmo, Tuor fils de Huor, arriva en Gondolin. Il était facilement reconnaissable grâce à l'armure qu'il portait (la même laissée à Vinyamar). Il déclara que la malédiction de Mandos était proche et qu'il devait abandonner le royaume caché. Le roi refusa, ne pouvant abandonner sa belle cité. Finalement, il fut trahi par son neveu, Maeglin, qui dévoila l'emplacement du royaume caché à l'Ennemi. Turgon fut tué lors de la chute de Gondolin.

Création et évolution 

Turgon est présent dès l'écriture de La Chute de Gondolin en 1917.

Critique et analyse

Adaptations 

Les récits dans lesquels Turgon apparaît n'ont jamais été adaptés à la radio, à la télévision ou au cinéma. Il a néanmoins inspiré les dessinateurs, comme Ted Nasmith ou Catherine Karina Chmiel.

Homonymie 
Un Homme porta plus tard ce nom.

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 

Elfe de la Terre du Milieu

pl:Lista Calaquendich#Turgon